AIK Fotboll deltog säsongen 1918 i Svenska serien. På grund av Första världskriget deltog endast lag från Stockholm och Göteborg i Svenska serien. AIK slutade på en tredje plats.

I Svenska mästerskapet förlorade AIK i första omgången mot Örgryte IS med 2–4. AIK spelade under året även mot ett kombinerat lag från Kristiania (Oslo) då man invigde Kristianias första gräsplan. Matchen slutade 3–3 och spelades inför 7 000 åskådare.

Tre stycken AIK:are (Helge Ekroth, Theodor Malm och Bruno Lindström) representerade det svenska landslaget i deras två landskamper under året (mot Danmark och Norge).

Svenska serien

AIK:s matcher
Svenska serien

Svenska mästerskapet

Källor

1918
Fotbollssäsongen 1918 efter lag
1918 i Sverige